Szató Haruo (1892), japán író
 Szató Haruo (1961), japán szinkronszínész
 Szató Haruo (1945), japán vízilabdázó